Tusa est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Arnold Tusa (né en 1940), homme politique provincial canadien de la Saskatchewan
 (né en 1947), musicien de jazz américain
 (né en 1947), musicien de jazz américain

Toponyme

Tusa (Tous), ville du nord-est du Khorassan-e Razavi

Tusa, commune de la province de Messine en Sicile

Tusa, village de la commune de Sâg dans le Sălaj

Tusa, village de la région de Košice

Acronyme
TUSA, Third US Army, commandée par le général Patton pendant la Seconde Guerre Mondiale
Tusa, Transports Urbains Saint-Lô Agglo, rebaptisé SLAM BUS en 2019

Autres
Tusa, chanson de Karol G et Nicki Minaj
TUSAS, Turkish Aerospace Industries

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme